Се́ргий II:
 Сергий II — папа римский (844—847)
 Сергий II — герцог Неаполя (870—877)
 Сергий II Студит — патриарх Константинопольский (998/1001—1019)
 Сергий II — герцог Амальфи (1007—1028)